Soutěžní ročník Bardsragujn chumb 2003 byl 12. ročníkem nejvyšší arménské fotbalové ligy. Svůj šestý titul vybojoval tým FC Pjunik Jerevan.

Tabulka

Vítěz

Odkazy

Reference

Související články 
 Bardsragujn chumb

2003
Fotbal v Evropě v roce 2003
Sport v Arménii v roce 2003